Le tournoi de tennis de Tulsa est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Amateur, se dispute du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary-Ann Eisel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Karin Benson.

Résultats en simple

Parcours 
Six joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tulsa
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1971
Tulsa
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en mai 1971